Nostalrock () — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, вышедший 31 октября 1973 года. Диск содержит несколько известных песен, которые уже ранее исполнялись другими певцами (отсюда и название альбома).

Об альбоме
Единственная авторская песня «Prisencolinensinainciusol» в этом альбоме — состоит из непонятных выдуманных слов, которые ничего не обозначают, что символизирует разобщенность людей, неспособных понять друг друга, и исполняется речитативом, что можно расценить как один из первых рэп-экспериментов — долго оставалась в верхних строчках европейских хит-парадов и попала в американские поп-чарты. В конце 2009 года композиция стала интернет-мемом.

Список композиций 
 Pennsylvania 65000
 Prisencolinensinainciusol
 Sul cappello (фрагмент)
 Send me some lovin' 
 Guitar boogie (фрагмент 1)
 Only you
 Guitar boogie (фрагмент 2)
 Lotta lovin' (фрагмент)
 I will drink the wine
 Tutti frutti
 In the mood (фрагмент)
 We’re gonna move
 Cry
 Di qua e di là del Piave (фрагмент)
 Be bop a lula
 Shake rattle and roll

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Адриано Челентано
 Фан-клуб — русские страницы

Альбомы Адриано Челентано
Альбомы Италии
Поп-альбомы